Бонкур (Мёрт и Мозель) () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия	
 Бонкур (Эна) () — коммуна во французском департаменте Эна региона Пикардия